TDT steht als Abkürzung für:

 terminale Desoxyribonukleotidyltransferase (TdT), ein Enzym
 Terrestrial Dynamical Time, eine frühere Bezeichnung für Terrestrische Zeit (engl. Terrestrial Time), ein astronomisches Zeitsystem
 Topic Detection and Tracking, siehe Themenentdeckung und -verfolgung
 Tour de Timor (TdT), ein Mountainbike-Rennen in Osttimor

Abkürzung